Abd-Al·lah ibn az-Zubayr, anti-califa 683-692 
 Mússab ibn az-Zubayr, general i governador rebel de l'Iraq, germà de l'anti-califa 
 Urwa ibn az-Zubayr (? - 712), historiador
 Ahmad ibn Ibrahim ibn al-Zubayr (1230 - 1308), historiador andalusí